Ча́лмерс (Ча́льмерс, Чалмерз, Ча́мерз, Че́лмерс, Че́льмерс; ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Чалмерс, Александр (1759—1834) — английский писатель, журналист и издатель, составитель биографического словаря (1812—1817).
 Чалмерс (Чамер), Александр — шотландский купец, бывший мэром Варшавы на рубеже XVII-XVIII вв.
 Чалмерс, Виктория (род. 1989, урожд. Виктория «Вики» Адамс) — шотландская кёрлингистка.
 Чалмерс, Джеймс (1782—1853) — шотландский книготорговец и издатель, изобретатель.
 Чальмерс, Джордж (1742—1825) — английский юрист, историк, антиквар и писатель-публицист.
 Чалмерс, Дэвид (род. 1966) — австралийский философ, специализирующийся в области философии сознания, преподаватель.
 Чалмерс, Лайонел (род. 1980) — американский баскетболист.
 Чалмерс, Марио (род. 1986) — американский баскетболист.
 Челмерс, Роберт (1858—1938) — британский буддолог и переводчик.
 Чалмерс, Стиви (1935—2019) — шотландский футболист, нападающий.
 Чалмерс, Стюарт (1907—1989) — шотландский футболист.
 Чальмерс, Томас (1780—1847) — шотландский богослов и экономист, педагог.
 Чалмерс, Томас () — британский физик XX века, один из открывших Эффект Силарда — Чалмерса.
 Чалмерс, Уильям (1907—?) — шотландский футбольный тренер и футболист, нападающий.
 Чалмерс, Энджела (род. 1963) — канадская легкоатлетка.

См. также 
 Технический университет Чалмерса
 Джонсон, Чалмерс
 Суперинтендант Чалмерс

Примечания